Alloglossidium är ett släkte av plattmaskar. Alloglossidium ingår i familjen Macroderoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Alloglossidium